Il doppio maschile  dell'Estoril Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Karsten Braasch e Andrej Ol'chovskij erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Mahesh Bhupathi e Maks Mirny hanno battuto in finale 6–1, 6–2  Lucas Arnold e Mariano Hood.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (campioni)
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Donald Johnson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2003
ATP Tour 2003